Рауль Петретта (; родился 24 марта 1997 года, Райнфельден, Германия) — итальянский футболист, защитник клуба «Торонто».

Клубная карьера 
Петретта — воспитанник швейцарского клуба «Базель». 4 февраля 2017 года в матче против «Лугано» он дебютировал в швейцарской Суперлиге. В своём дебютном сезоне Петретта стал чемпионом и завоевал Кубок Швейцарии. 14 октября того же года в поединке против «Лугано» Рауль забил свой первый гол за «Базель». В 2019 году Петретта во второй раз стал обладателем национального кубка.

Достижения 

Командные

 «Базель»
 Чемпион Швейцарии — 2016/2017
 Обладатель Кубка Швейцарии — 2016/2017, 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Италии
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Торонто»